George Kennedy peut désigner :
 George Washington Kendall (1881-1921), habituellement appelé George Kennedy, promoteur sportif canadien ;
 George Kennedy (1925-2016), acteur et écrivain américain ;
 George Kennedy (1927-2003), homme politique québécois.